Ceci est une liste des aéroports en Polynésie française, triés par emplacement.

Carte

Évolution du trafic passager des principaux aéroports polynésiens

Liste 
L'aéroport indiqué en caractères gras dispose de liaisons aériennes commerciales.

Voir aussi 

 La liste des aéroports en France
 La liste des aéroports par code OACI: N ° NT - Polynésie française
 Wikipédia:compagnie Aérienne à destination des listes: Océanie#Polynésie française (France)

Références 

 Aviation Civile française site:
 Service d'Information aéronautique / Service d'information aéronautique (SIA) 
 Publications d'Information aéronautique (AIP) 
 Union des Aéroports Français (en français)

Polynésie
aéroports